Beseler (marka)
nazwisko
 Charles Beseler
 (Carl) Georg (Christoph) Beseler
 Hans Hartwig von Beseler (1850, Greifswald 1921) – niemiecki wojskowy, generał pułkownik, Generał-Gubernator Warszawski (1915–1918)
 Wilhelm (Hartwig) Beseler